Název Lazec má více sídel:
 Lazec (Kájov), část obce Kájov v okrese Český Krumlov
 Lazec (Příbram), část města Příbram v okrese Příbram